Ferrari SF70H — болід Формули-1 розроблений командою Scuderia Ferrari для участі в сезоні  року, для Себастьяна Феттеля і Кімі Ряйкконена.

Результати 

Примітки
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Посилання 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Ferrari Формули-1